Okrouhlá può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Okrouhlá, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary 
Okrouhlá, comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale 
Okrouhlá, comune del distretto di Česká Lípa, nella regione di Liberec 
Okrouhlá, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale 
Okrouhlá Radouň, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale